Bakhit ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Bakhit (* 1990), sudanesische Leichtathletin
 Maruf al-Bachit (* 1947), jordanischer Premierminister
 Mohamed Ahmed Bakhit, sudanesischer Fußballspieler
 Talal Fareh Bakhit, omanischer Fußballspieler
 Yaseen Al-Bakhit (* 1989), jordanischer Fußballspieler